Rebberg steht für:

 Weinberg, Lage im Weinbau
sowie:
 Rebberg (Biel/Bienne), Stadtteil der Stadt Biel
 Rebberg (Mülhausen), Stadtteil und Berg der Stadt Mülhausen, Frankreich

Siehe auch: